Die Abkürzung LVL hat unterschiedliche Bedeutungen. Sie steht für:

 die ehemalige Währung Lettlands; siehe Lats
 einen kommunalen Spitzenverband im Landesteil Lippe von Nordrhein-Westfalen; siehe Landesverband Lippe
 Laminated Veneer Lumber, siehe Furnierschichtholz
 „landwirtschaftliche Vertrauensleute“ im Rahmen der nationalsozialistischen Politik der Gleichschaltung im Bereich Landwirtschaft; siehe Agrarpolitischer Apparat
 Landesverband Nordrhein-Westfalen der Lebensmittelchemikerinnen und Lebensmittelchemiker im öffentlichen Dienst 
 Ludwigsburger Verkehrslinien, den Betreiber der Stadtbuslinien in der Kreisstadt Ludwigsburg; siehe LVL Jäger
 in der Gamersprache für den Begriff Level (Spielabschnitt)

LVL